Niemcy:
 Weststadt – dzielnica Bonn
 Weststadt – dzielnica Heidelberga
 Weststadt – dzielnica Osnabrücku
 Weststadt – dzielnica Ulm

Inne:
 Weststadt – projekt przebudowy Poznania